Малая Рассоха:
 Малая Рассоха (приток Путы) — в Республике Коми.
 Малая Рассоха (приток Большой Рассохи) — в Республике Коми.
 Малая Рассоха (приток Большого Томана) — в Республике Коми.
 Малая Рассоха (приток Малой Цемы) — в Архангельской области.
 Малая Рассоха (приток Долгой) — в Красноярском крае.

См. также 
 Рассоха